

Geografia

Iran 
 Lavin – località nella provincia di Piranshahr (Azerbaigian Occidentale)

Svizzera 
 Lavin – ex comune ora frazione di Zernez, comune nella regione Engiadina Bassa/Val Müstair (Canton Grigioni)

Persone 
 Linda Lavin (1937) – attrice statunitense
 Pedro Lavín (1948) – calciatore spagnolo
 Joaquín Lavín (1953) – economista, ingegnere e politico cileno